Rezerwat Dja – rezerwat w Kamerunie
 Dja – rzeka w Afryce